Чемпіонат Шотландії з футболу 1974—1975 — 78-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation  

1975
Шотландія
Шотландія